Bulgarije
 Ivanovo (Blagoëvgrad), een dorp in oblast Blagoëvgrad
 Ivanovo (Chaskovo), een dorp in oblast Chaskovo
 Ivanovo (Roese), een dorp in oblast Roese
 Ivanovo (Sjoemen), een dorp in oblast Sjoemen
 Ivanovo (Smoljan), een dorp in oblast Smoljan

Rusland
 Ivanovo, stad in Rusland en hoofdstad van de gelijknamige oblast
 Oblast Ivanovo, oblast in Rusland

Voormalig Joegoslavië
 Ivanovo (Servië), plaats in Servië
 Ivanovo (Viljevo), plaats in Kroatië